Bahadurpur peut faire référence à :
 Bahadurpur, une ville du district de Palpa au Népal ;
 Bahadurpur, une ville du district de Sarlahi au Népal.